Miejscowości w USA:
 Conover – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Catawba
 Conover – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas
Gminy w USA:
 Conover (ang. Conover Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas